Западное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Западное — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Западное — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Западное — прежнее название села Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.
 Западное — прежнее название аула Токсан би района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Западное — прежнее название аула Нурымбет Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Западное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
 Западное — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Западное — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Западное — село в Двуречанском районе Харьковской области.

Озёра 
 Западное — озеро в Антарктиде.
 Западное — озеро в Ивановской области.
 Западное — озеро в Енисейском районе Красноярского края. 59.546387/88.864605
 Западное — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. 75.468608/112.886063
 Западное — озеро на Сахалине. 52.147977/141.756532

См. также 
 Западная
 Западный
Захидное